Castello di Zumelle – fortificazione medievale che si trova nei pressi del centro bellunese di Mel
 Zumelle – formaggio PAT che prende il nome dal castello summenzionato